Les Hommes nouveaux est une  fondée par Blaise Cendrars, Emil Szittya et Marius Hanot en 1912 ;
Les Hommes nouveaux est un film français d'Émile-Bernard Donatien et Édouard-Émile Violet sorti en 1922 ;
Les Hommes nouveaux est un film français de Marcel L'Herbier sorti en 1936.